Assemani är en maronitisk släkt från nuvarande Libanon, bland vars medlemmar märks:

 Giuseppe Simone Assemani (1687–1768)
 Giuseppe Luigi Assemani (1710–1782)
 Simone Assemani (1752–1821)
 Stefano Evodio Assemani (1707–1782)

Libaneser
Släkter